Il Visit Panamá Cup de Chitré 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 1ª edizione del torneo che si è giocato a Chitré a Panama dal 27 gennaio al 2 febbraio 2014 su campi in cemento e aveva un montepremi di  $+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Ranking al 13 gennaio 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Luis Fernando García
  Dylan Centella
  José Carlos Peralta

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Dennis Novikov
  Henrique Cunha
  Marcelo Demoliner
  Jared Donaldson
Giocatori che hanno ricevuto un entry con un protected ranking:
  Daniel Kosakowski

Vincitori

Singolare

 Wayne Odesnik ha battuto in finale  Wang Yeu-tzuoo 5-7, 6-4, 6-4

Doppio

 Kevin King /  Juan Carlos Spir hanno battuto in finale  Alex Llompart /  Mateo Nicolas Martinez 7–6(5), 6–4

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014